Колумбия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте (США) в четырнадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 3 женщины.

Результаты

Бокс 

Спортсменов — 4

Стрельба 

По итогам квалификации 6 или 8 лучших спортсменов (в зависимости от дисциплины), набравшие наибольшее количество очков, проходили в финал. Победителем соревнований становился стрелок, набравший наибольшую сумму очков по итогам квалификации и финала. В пулевой стрельбе в финале количество очков за попадание в каждой из попыток измерялось с точностью до десятой.

 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

1996
Страны на летних Олимпийских играх 1996 года